Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Húrin Thalion
 Húrin z Emyn Arnen – protoplasta rodu namiestników Gondoru
 Húrin I – 5. rządzący namiestnik Gondoru
 Húrin II – 14. rządzący namiestnik Gondoru
 Húrin Strażnik Kluczy – gondorczyk żyjący w czasach Wojny o Pierścień